Духановка — название населённых пунктов:
 
 Духановка — деревня в Речицком районе Гомельской области, Белоруссия
 
 Духановка — село в Конотопском районе Сумской области, Украина